Гарольд Аллен Рамис (; 21 ноября 1944, Чикаго, Иллинойс — 24 февраля 2014, там же) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Гарольд Рамис родился в Чикаго, Иллинойс, в еврейской семье Рут и Нейтана Рамисов. Окончил Вашингтонский университет в Сент-Луисе, штат Миссури.

Он начал свою работу в кинематографе в 1976 году. Режиссёрский дебют — комедия «Гольф-клуб» (1980 год); также был одним из авторов сценария. Наиболее известен как создатель фильмов «День сурка» (режиссер, сценарист и продюсер), «Анализируй это» и «Анализируй то» (режиссер и сценарист). Не менее популярна франшиза «Охотники за привидениями», «Охотники за привидениями 2», где Рамис выступил одним из авторов сценария, а также сыграл роль одного из «охотников», Игона Спенглера.

Скончался 24 февраля 2014 года от аутоиммунного васкулита.

Личная жизнь 
С 1967 по 1984 год был женат на Анне Рамис, с которой воспитывал дочь Вайолет (род. 1977). В 1989 году женился на Эрике Мэнн, с которой он воспитывал двух сыновей: Джулиана (род. 1990) и Дэниэла (род. 1994).

Фильмография

Фильмы

Видеоигры

Награды и номинации 
 1994 — 2 номинации на премию «Сатурн» — лучший режиссёр и лучший сценарий за фильм «День сурка».
 1994 — премия BAFTA в номинации лучший оригинальный сценарий за фильм «День сурка».
 1995 — премия «Джемини» «Earle Grey Award».
В 2004 году Рамис был увековечен на Сент-Луисской «Аллее славы» как выдающийся уроженец города. В 2005 году получил награду Аустинского кинофестиваля как выдающийся киносценарист. В 2015 году Гильдия сценаристов США посмертно наградила его премией Laurel Award for Screenwriting Achievement за выдающиеся заслуги.

Примечания

Ссылки 
 Henkel, Guido. «Anatomy of a Comedian: Harold Ramis», DVD Review, August 6, 1999
 Garfinkel, Perry. «And If He Sees His Shadow…», Shambhala Sun, July 2009 (excerpt)

Лауреаты премии BAFTA
Умершие в 2014 году
Кинорежиссёры США
Кинорежиссёры XX века
Кинорежиссёры XXI века
Сценаристы США
Сценаристы XX века
Сценаристы XXI века
Умершие от аутоиммунных заболеваний